Baker Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Baker Township (Izard County, Arkansas)
 Baker Township (Lafayette County, Arkansas)
 Baker Township (Randolph County, Arkansas)
 Baker Township (Indiana)
 Baker Township (Guthrie County, Iowa)
 Baker Township (O’Brien County, Iowa)
 Baker Township (Osceola County, Iowa)
 Baker Township (Kansas)
 Baker Township (Minnesota)
 Baker Township (Missouri)
 Baker Township (North Dakota)
 Baker Township (South Dakota)